St. Joseph Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 St. Joseph Township (Champaign County, Illinois)
 St. Joseph Township (Allen County, Indiana)
 St. Joseph Township (Berrien County, Michigan)
 St. Joseph Township (Stearns County, Minnesota)
 St. Joseph Township (Kittson County, Minnesota)
 St. Joseph Township (Pembina County, North Dakota)
 St. Joseph Township (Williams County, Ohio)